Biasini ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Biasini (* 1949), französischer Immobilienmakler und Schriftsteller, Ehemann von Romy Schneider
 Giorgio Biasini, italienischer Bobfahrer 
 Oddo Biasini (1917–2009), italienischer Politiker 
 Piero Biasini (1899–1973), italienischer Opernsänger (Bariton) 
 Sarah Biasini (* 1977), französische Schauspielerin, Tochter von Romy Schneider